Екатерингоф () — немецкий топоним в России:

 Екатерингоф — исторический парк на юго-западе Санкт-Петербурга.
 Екатерингоф — деревня в Великолукском районе Псковской области.

См. также 
 Екатерингофский дворец